Vegasaurus es un género extinto de plesiosaurio elasmosáurido cuyos restos proceden de estratos del Cretácico Superior (inicios de la época del Maastrichtiense) de la Formación Snow Hill Island de la isla Vega, en la península antártica. Solo se ha descrito una especie, Vegasaurus molyi.

Descubrimiento 
Vegasaurus es conocido únicamente a partir del holotipo MLP 93-I-5-1, un esqueleto postcraneal casi completo y bien preservado (que carece de la punta de la cola) alojado en el Museo de La Plata en La Plata, Argentina. Los elementos preservados incluyen el cuello completo con 54 vértebras cervicales completas, tres vértebras pectorales, 17 vértebras dorsales, tres vértebras sacrales, las vértebras caudales frontales y del medio, las cinturas escapular y pélvica, las extremidades anteriores y posteriores, costillas, y 45 gastrolitos asociados con la región dorsal. MLP 93-I-5-1 fue descubierto en 1989, por Eduardo Olivero, Daniel Martinioni, Francisco Mussel y Jorge Lusky, en el cabo Lamb de la isla Vega en el borde de la península antártica en el archipiélago James Ross (en la parte más al norte de la Antártida). Las excavaciones tuvieron lugar durante tres expediciones de verano antártico en 1993, 1999 y 2005. MLP 93-I-5-1 fue recolectado en un área de 3 metros cuadrados en un estado semiarticulado, en la localidad "Assemblage 10", la cual pertenece a la sección media del Miembro Cape Lamb de la Formación Snow Hill Island, la cual data de inicios de la época del Maastrichtiense del Cretácico Superior, hace cerca de 72 millones de años.

Etimología 
Vegasaurus fue nombrado y descrito originalmente por José P. O’Gorman, Leonardo Salgado, Eduardo B. Olivero y Sergio A. Marenssi en 2015 y la  especie tipo es Vegasaurus molyi. El nombre del género se deriva de la isla Vega, en la cual se halló el holotipo, y el término griego saurus, que significa "lagarto" y es un sufijo común en los nombres de género de reptiles extintos. El nombre de la especie honra al técnico paleontológico Juan Jose Moly, por haber participado en 17 salidas de campo en la Antártida y en la recolección del holotipo.

Descripción 
Vegasaurus es único entre los demás elasmosáuridos por tener 54 vértebras en el cuello. Callawayasaurus tiene un número similar, de 56 vértebras pero estas carecen de las superficies de articulación en forma de mancuernas que se hallan en las vértebras de Vegasaurus. Otros rasgos adicionales raramente vistos entre los elasmosáuridos incluyen: un complejo atlas-axis con una quilla visible en su superficie inferior, una cresta lateral que se presenta en algunas vértebras cervicales (de la 8 a la 42), una muesca bien desarrollada en su superficie inferior en las vértebras cervicales antes de la séptima pero no en las últimos cinco cervicales, un coracoides con una proyección en el medio de su superficie inferior, un fémur con un capitulum muy convexo, la carencia de barras pectorales y pélvicas, y un húmero con una articulación vuelta hacia el frente y una notoria expansión hacia atrás terminando en una superficie accesoria posterior (rasgo compartido solo con Morenosaurus y Kaiwhekea), entre otras características.

Filogenia 
O’Gorman et al. (2015) examinaron la posición filogenética de Vegasaurus usando una versión modificada de los datos de Kubo et al. (2012). En la topología resultante, Vegasaurus se aloja junto con otros tres elasmosáuridos cretácicos del Pacífico Sur, los cuales son Morenosaurus y dos géneros de la región del mar de Weddell, los aristonectinos Aristonectes y Kaiwhekea. Vegasaurus difiere de los dos miembros de Aristonectinae por tener vértebras alargadas, lo cual los vincula con los taxones del otro lado del Pacífico, por ejemplo Futabasaurus de Japón. El siguiente cladograma muestra estos resultados, pero mostrando solo las relaciones dentro de Elasmosauridae.

Véase también 
Anexo: géneros de plesiosaurios

Referencias 

Elasmosauridae
Plesiosaurios de la Antártida
Plesiosaurios del Cretácico Superior
Animales extintos descritos en 2015